Джон Куртене (; около 1435 — 4 мая 1471, при Тьюксбери, Глостершир, Королевство Англия) — английский аристократ, 15-й граф Девон, 8-й барон Куртене (с 1470 года). Участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Ланкастеров. После гибели двух старших братьев к 1466 году стал наследником семейных титулов и владений в юго-западных графствах, но находился в эмиграции и не мог вступить в свои права. Вернулся в Англию в 1470 году. Был одним из командующих ланкастерской армией в битве при Тьюксбери, погиб в схватке. С его смертью угасла старшая ветвь рода Куртене.

Биография 
Джон Куртене принадлежал к знатному роду французского происхождения, представители которого при короле Джоне Безземельном обосновались в Девоне, а позже стали наиболее влиятельными землевладельцами Юго-Западной Англии. С 1335 года Куртене носили титул графов Девон; по женской линии их родословная восходила к одной из дочерей короля Эдуарда I. Джон, родившийся примерно в 1435 году, был третьим сыном Томаса де Куртене, 13-го графа Девон, и Маргарет Бофорт. Его старшими братьями были Томас и Генри.

Не имея надежд на наследство, Джон планировал сделать церковную карьеру, однако всё изменила начавшаяся в 1455 году гражданская война, известная как Войны Алой и Белой розы. Семья Куртене в этом конфликте поддержала Ланкастеров. Йоркисты в 1461 году заняли Лондон и провозгласили королём Эдуарда Марчского; созванный этим монархом парламент объявил ряд лордов, сражавшихся на стороне Ланкастеров, предателями, и в их числе оказались Куртене. После поражения при Таутоне в марте 1461 года Томас Куртене (на тот момент 14-й граф Девон) был обезглавлен. Второй брат, Генри, тоже оказался в плену и был казнён в 1466 году. Поскольку оба не оставили потомства, семейные владения и титулы должны были перейти к Джону, но всё это было конфисковано йоркистским правительством.

Джон с 1465 года находился в эмиграции во Франции, в окружении Маргариты Анжуйской — жены короля Генриха VI и фактической главы ланкастерской партии. Королева официально признала Куртене 15-м графом Девон. В 1470 году, когда Ланкастеры благодаря союзу с Невиллами на время вернули себе корону, Джон официально получил титул и родовые владения (Генрих VI издал особый указ на эту тему 9 октября). Однако политические позиции нового графа оказались значительно более слабыми, чем у его предшественников.

В 1471 году глава йоркской партии Эдуард IV возобновил борьбу за престол. Куртене в это время находился в Лондоне с Генрихом VI и Эдмундом Бофортом, 4-м герцогом Сомерсет. Эдуард собирал войска в восточной части Мидлендса и маневрировал против союзника Ланкастеров Ричарда Невилла, графа Уорик. Последний рассчитывал, что йоркисты окажутся в ловушке между ним и Лондоном, но Сомерсет и Девон покинули столицу, чтобы встретиться на юго-западе Англии с Маргаритой Анжуйской и ее сыном Эдуардом Вестминстерским, которые возвращались из Франции. Благодаря этому Эдуард смог занять Лондон и захватить Генриха VI, после чего 14 апреля того же года в битве при Барнете он разбил Уорика. Последний погиб.

Маргарита Анжуйская высадилась в Англии 16 апреля и в аббатстве Серн встретилась с Девоном и Сомерсетом, которые «заверили её, что их дело далеко не проиграно». Лорды получили от Эдуарда Вестминстерского поручение собрать армию на юго-западе. Куртене набирал людей в Девоне, традиционной сфере влияния его семьи, а Сомерсет — в Корнуолле. Двигаясь на соединение с другими силами Ланкастеров, они были перехвачены Эдуардом IV и приняли бой при Тьюксбери 4 мая 1471 года. Сэр Джон командовал левым флангом и погиб в схватке, когда его люди обратились в бегство. Он был похоронен вместе с другими погибшими благородного происхождения в аббатстве Тьюксбери.

15-й граф Девон не был женат и не оставил потомства, поэтому с его гибелью угасла старшая ветвь рода Куртене.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графы Девон
Джон де Куртене, 8-й барон Куртене
Участники битвы при Тьюксбери